Dagobert kan zijn:
 Dagobert I (603-639), koning van Austrasië 623-632
 Dagobert II (ca. 652-679), koning van Austrasië 675-679
 Dagobert III (699-715), koning van het Frankische rijk 711-715
 Dagobert Duck, stripfiguur van Walt Disney
 een curulische zetel op basis van de 'Troon van Dagobert' (Dagobert I)
 Dagobert, schoonvader van Sint Hubertus